Барриу:

 Барриу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия
 Барриу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу